Най:

Фамилия 
 Най — китайская фамилия.
 Ши Найань — китайский писатель.
 Най, Билл (род. 1955) — американский инженер, актёр и телеведущий-популяризатор науки.
 Най, Джоди Линн (род. 1947) — американская писатель-фантаст.
 Най, Джозеф (род. 1937) — американский политолог.
 Най, Кэтрин (род. 1999) — американская тяжелоатлетка.
 Най, Мэлори — британский религиовед и антрополог.
 Най, Осип — русский кораблестроитель первой трети XVIII века.
 Най, Эрнст Вильгельм (1902—1968) — немецкий художник-экспрессионист.

Музыкальные инструменты 
 Най — продольная флейта, распространённая на Ближнем Востоке.
 Най — многоствольная молдавская и румынская флейта.
 Най — поперечная узбекская и таджикская флейта.

Топоним 
 Най — округ в штате Невада, США.